Eaton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Eaton House (Wells, Maine), NRHP-ID 79000174
 Eaton House (Houston, Texas), NRHP-ID 83004433